Brännträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brännträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,34 km²)
Brännträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (19,3 ha)
Brännträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723853-169908), sjö i Skellefteå kommun,  (6,86 ha)
Brännträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724186-170825), sjö i Skellefteå kommun,  (10,8 ha)
Brännträsket (Jörns socken, Västerbotten, 725180-170053), sjö i Skellefteå kommun,  (13,3 ha)
Brännträsket (Karl Gustavs socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (6,1 ha)
Brännträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 727831-175508), sjö i Piteå kommun,  (19,9 ha)
Brännträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728095-175926), sjö i Piteå kommun,  (80,6 ha)
Brännträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun och Älvsbyns kommun,  (2,17 km²)
Brännträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (30,1 ha)
Lill-Brännträsket, sjö i Piteå kommun,  (12,9 ha)
Brännträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724859-165493), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,7 ha)
Brännträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729095-167505), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,8 ha)
Brännträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729160-167078), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (26 ha)
Brännträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730093-169496), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (42,6 ha)
Brännträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (11,7 ha)
Brännträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (22,9 ha)
Brännträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (18,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn